Галко — имя собственное; распространено в виде фамилий.

 Известные носители 
 Галко, Александр Григорьевич (1938—2016) — советский и российский актёр, народный артист РСФСР.
 Галко, Владимир Никитович (1923—2009) — Герой Социалистического Труда.
 См. также